Very () може значити:

 «Very» — альбом Pet Shop Boys.
 «Very» — альбом Dreamscape.